Фінал Кубка європейських чемпіонів 1978 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1977—1978 років, у якому зустрілися англійський «Ліверпуль» та бельгійське «Брюгге». Матч відбувся 10 травня 1978 року на «Вемблі» у Лондоні. Перемогу з рахунком 1:0 здобув «Ліверпуль».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
 Кубок європейських чемпіонів 1977-78 на RSSSF 
 Фінал Кубка європейських чемпіонів 1978 на transfermarkt

1978
1978 у футболі
1978
Травень 1978